David Jacob van Lennep (1774-1853)
 David Jacob van Lennep (1896-1982)

Zie ook 
 Jacob van Lennep